Collisella limatula är en snäckart. Collisella limatula ingår i släktet Collisella och familjen Lottiidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. l. limatula
 C. l. moerchii

Källor 

Snäckor
limatula